Philippe Millereau, peintre maniériste français.
 Vinciane Millereau, actrice française.

Lien externe 

Patronyme bourguignon